Petermühle ist ein Name von Orten und Mühlen inner- und außerhalb von Orten:

 Petermühle (Greding), Mühle gegenüber dem Kirchdorf Hausen, Stadt Greding, Landkreis Roth, Bayern
 Petermühle (Kipfenberg), Mühle im Ortsteil Schambach, Markt Kipfenberg, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Petermühle (Mainburg), Weiler der Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Petermühle (Roding), Mühle in der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern; siehe Liste der Baudenkmäler in Roding
 Petermühle (Taching am See), Mühle im Weiler Mühltal von Taching am See, Landkreis Traunstein, Bayern; siehe Liste der Baudenkmäler in Taching am See

 Petermühl, Einöde der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Petersmühle